DJ Urba y Rome (también conocido como Los Evo Jedis) son dos productores de reguetón de Puerto Rico y República Dominicana.

Historia 
Rome anteriormente ha trabajado con artistas como Kendo Kaponi, con el equipo de Alqaedas Incorporated en donde trabajaban con Pacho & Cirilo, y tambien han trabajado con Eme Music de la discografia de Baby Rasta & Gringo después de la separacion de Urba con Monserrate, se juntaron para trabajar nuevos temas y proyectos musicales de los artistas de reggaeton puertorriqueño

Como dúo trabajan en nuevos temas y ellos se juntaron desde el 2012 hasta en la actualidad, y como artista que han trabajado con ellos son Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Farruko, Cosculluela y muchos más

Urba anteriormente estuvo trabajando con Monserrate pero se separaron, anteriormente se llamaban Monserrate & DJ Urba, ahora el asoció a Rome y volvió a trabajar con Daddy Yankee para producir «Shaky Shaky», «Hula Hoop» y «Dura».

Ellos tambien producieron la cancion mas famosa "Amigos Con Privilegios" de Zyron (Ex Michael El Prospecto) y Ñengo Flow, la cancion salio en 2013, 3 años despues salio el remix junto con Jowell y Lennox.

Se encuentran trabajando con Marconi Impara, el artista se unio a la compañia de los Evo Gang, y tambien se unió el productor Well Music de su nueva compañia musical

Créditos de producción 
 2011: Perreologia - Alexis & Fido
 2012: The Most Powerful Rookie - Farruko
 2012: La Fórmula - Plan B, RKM & Ken-Y, Arcángel, Zion & Lennox
 2013: Geezy Boyz - De La Ghetto
 2013: S.E.M - Arcángel
 2014: La esencia - Alexis & Fido
 2014: El Suero de la Calle - D.OZi
 2015: 14F - Wise & DJ Luian
 2015: Matando La Liga - Jory Boy
 2016: The King of Romance - Ken-Y
 2016: Motivan2 - Zion & Lennox
 2016: Blanco Perla - Cosculluela
 2017: Fénix - Nicky Jam
 2017: Victory - Wisin
 2018: Mi movimiento - De La Ghetto
 2019: La Bestia - Almighty
 2020: Creme de la Creme - Jory Boy
 2020: The Goat - Ñengo Flow
 2020: Enoc - Ozuna
 2020: Viva el perreo - Jowell & Randy
 2020: Nieva - Marconi Impara
 2020: Bendecido - Bryant Myers
 2021: Sinonimus - Anonimus

Álbum 
 2020: Reggaetón de la Mata
 TBA: Evo Jedis (The Álbum)

Referencias 

Productores de reguetón
Productores discográficos de Puerto Rico
Disc jockeys de Puerto Rico